Le tonsille tubariche sono delle strutture linfatiche disposte in prossimità dell'apertura della tuba uditiva (o tromba di Eustachio), le quali fanno parte dellanello linfatico di Waldeyer. Ipertrofia di quest'ultima comporta occlusione del canale e scompenso pressorio fra orecchio medio e faringe causando quel senso di orecchio tappato.

Orecchio